Zillah kan syfta på:

 Zillah & Totte – ett buktalarpar bestående av Cecilia (Andrén) Ustav och schimpansen Totte
 Zillah (född 1989), en svensk programledare och buktalare
 Zillah, Washington – en ort i Yakima County i delstaten Washington
 Zillah Lake – en sjö i Kanada